Koloc ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Koloc (1904–1967), deutscher Ökonom, Rektor der TH Dresden, MdV
 Rudolf Koloc (* 1950), deutscher Regisseur